Exists – malezyjski zespół pop-rockowy
 – amerykański film